Валансьє́нн () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на північний схід від Парижа, 45 км на південний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 19324 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 41051,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Балдуїн I (лат. Balduinus I; бл. 1171—1205) — перший імператор Латинської імперії (1204—1205).
 Жан-Батист-Еме Жозеф Жансон (1742—1803) — французький віолончеліст і композитор
 Жан Лефевр (1919—2004) — французький комедійний актор
 Бернар К'яреллі (*1934) — відомий у минулому французький футболіст, півзахисник, згодом — тренер
 Мішель Дюшоссуа (1938—2012) — французький актор театру, кіно та телебачення.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 
 Офіційний сайт міста 
 [ Розташування муніципалітету Валансьєнн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Нор